Kåsös kan syfta på:

 Kåsös (möbel) – ett slags mindre, helt överstoppad soffa